У́лица Пруд-Клю́чики (также Улица Пруд Ключики) — улица в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории района Лефортово.

Описание 
Начинается от Авиамоторной улицы, проходит вдоль жилых домов посёлка Дангауэровка, затем вдоль линии Казанской железной дороги. Заканчивается примыканием к Андроновскому шоссе. Нумерация домов ведётся от Авиамоторной улицы.

Происхождение названия 
Улица названа в 1948 году по пруду Ключики, располагавшемуся ранее в верховьях реки Нищенки.

Современное написание названия улицы, согласно Общемосковскому классификатору улиц Москвы, — через дефис. Прежде (например, в справочниках «Улицы Москвы») дефис не употреблялся.

История 
Ещё в XIV веке на высоком бугре у пруда Ключики, который славился прозрачной родниковой водой, было расположено село Карачарово. Однако после разорений Смутного времени Карачарово село было перенесено на своё нынешнее место, на Рязанскую дорогу.

Местность в районе современной улицы с конца XIX века называлась Дангауэровской слободой. Там сложился рабочий посёлок при заводе Дангауэра и Кайзера (сейчас завод «Компрессор»). В 1929—1932 гг. на месте части посёлка был возведён микрорайон («соцгородок») «Новые дома», сохранившийся до сих пор.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 1/49 (на пересечении с Авиамоторной улицей) — жилой дом (1928, архитекторы Иван Звездин и Евгений Шервинский).
 № 3 и 5  — жилые дома в стиле конструктивизма (1928, архитектор А. П. Вегнер), часть комплекса жилого посёлка «Дангауэровка» (1927—1930, архитекторы Р. Вегнер, Михаил Мотылёв, Николай Молоков, Иван Звездин, Евгений Шервинский).

По чётной стороне 
 № 2 — НПО «Специальная техника и связь» МВД России
 № 12а — НИИ прикладной механики имени В. И. Кузнецова

Транспорт 
 Ближайшие станции метро —  и .
 Железнодорожная платформа «Авиамоторная» Казанского направления МЖД.
 По улице проходит автобус 987, по соседней Авиамоторной улице проходят автобусные маршруты № м8, 59, 440, 759, 859.

Улица в произведениях литературы и искусства

Примечания

Ссылки